Phyllophorus tritus är en sjögurkeart som först beskrevs av Sliter 1910.  Phyllophorus tritus ingår i släktet Phyllophorus och familjen svanssjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Svanssjögurkor
tritus